Miremont (Haute-Garonne)
 Miremont (Puy-de-Dôme)